Майнити:

 Майнити — ежегодная японская кинопремия, спонсируемая газетой «Майнити симбун».
 Майнити симбун — японская национальная ежедневная газета.